Elfenlied steht für:

 Elfenlied, ein Gedicht von Eduard Mörike, siehe auch:
 
 Elfenlied, ein Fantasyroman von Bernhard Hennen
 Elfen Lied, ein Manga des Japaners Lynn Okamoto
 Elfen Lied (Anime), die Anime-Umsetzung des japanischen Mangas